

Zoologie 
 Le guillemot est le nom de plusieurs oiseaux de la famille des alcidae.

Patronyme 

 François Guillemot de Villebois (1681-1760) vice-amiral russe ;
 Jean Guillemot (1754-1837), homme politique français ;
 Pierre Guillemot (1759-1805), chef militaire chouan ;
 Alexandre Charles Guillemot (178-1831) , peintre français
 Julien Guillemot (1786-1866), fils de Pierre Guillemot, militaire ;
 Gabriel Guillemot (1833-1885), journaliste, dramaturge et romancier français ;
 Jules Guillemot (1835-1923), journaliste et dramaturge français ;
 Joseph Guillemot (1899-1975), athlète français, champion olympique en 1920 ;
 Marcelle Guillemot (1907-1960), assistante sociale et résistante française, Juste parmi les nations ;
 Gisèle Guillemot (1922-2013), résistante française ;
 Agnès Guillemot (1931-2005), monteuse française ;
 Claude Guillemot (1935-2014), réalisateur français ;
 Claude Guillemot (1937-), artiste ;
 Jean-Pierre Guillemot (1950-), coureur cycliste professionnel français ;
 Annie Guillemot (1956-), personnalité politique française ;
 Marc Guillemot (1959-), navigateur ;
 Michel Guillemot (1959-), entrepreneur français, fondateur et président de Gameloft ;
 Yves Guillemot (1960-), entrepreneur français, cofondateur et président d'Ubisoft ;
 François Guillemot (1963-), musicien, historien, ingénieur de recherche au CNRS.

Autres 
 Guillemots, groupe britannique de rock indépendant créé en 2004.